Jacobus Craandijk (schilder), schilder uit de 18e eeuw
Jacobus Craandijk (1834-1912), predikant uit Amsterdam en bekend van zijn Wandelingen door Nederland
Jacobus Craandijkbrug, vernoemd naar deze predikant/schrijver
Jacobus Craandijk (1896-1989), schrijver over de jacht, kleinzoon van Jacobus Craandijk (1834-1912)